Johrenia sieversii är en flockblommig växtart som beskrevs av Koso-pol. Johrenia sieversii ingår i släktet Johrenia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
sieversii